Пе́рвое Ма́я — рабочий посёлок в составе городского поселения «Рабочий посёлок Малое Козино» в Балахнинском районе Нижегородской области.

География 
Расположен в 30 км к северо-западу от Нижнего Новгорода, в 10 км к югу от районного центра — города Балахна, в 3 км от железнодорожной станции Козино (на ветке Нижний Новгород — Заволжье).

История 
Статус посёлка городского типа — с 1991.

Население

Примечания

Источники 
 
 

Населённые пункты Балахнинского района
Посёлки городского типа Нижегородской области